Do rywalizacji w turnieju mistrzowskim w piłce siatkowej kobiet podczas Mistrzostw Świata siatkarek 2010 przystąpiły 24 reprezentacje. W pierwszej fazie podzielone zostały na cztery grup. W grupie C znalazły się następujące drużyny:

Mecze w grupie C rozegrane zostaną pomiędzy 29 października a 3 listopada.

Tabela

Mecze

Stany Zjednoczone - Tajlandia 
Piątek, 30 października 2010
16:00 (UTC+2) - Matsumoto City Gymnasium, Matsumoto - Widzów: Czas trwania meczu: 1.39 minut

Linki zewnętrzne   
 Match Schedule

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2010
Zawody sportowe w Matsumoto